Pedro Reyes  puede referirse a:

 Pedro Reyes (1961-2015), humorista español;
 Pedro Reyes González (1972-), exfutbolista chileno y actual ayudante técnico;
 Pedro Reyes Ruiz (1787-1843), militar chileno.
 Pedro Reyes Vallejos (1959-), político nicaragüense.